Маме́дова — женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Мамедова, Аделаида Рза кызы (1922—2015) — общественный деятель.
 Мамедова, Айнур Тофик кызы (род. 1979) — азербайджанская паратхэквондистка.
 Мамедова, Айсель (род. 1989) — азербайджанская певица джаза и композитор.
 Мамедова, Александра Михайловна (род. 2001) — российская волейболистка.
 Мамедова, Асия Али кызы (1928—2007) — Герой Социалистического Труда (1948).
 Мамедова, Асмар Вели кызы (1911—?) — Герой Социалистического Труда (1948).
 Мамедова, Байрам — туркменская балерина.
 Мамедова, Говхар Наги кызы (1947—2019) — азербайджанский историк.
 Мамедова, Гунча Аманмухаммедовна (род. 1973) — туркменский государственный деятель.
 Мамедова, Гюльнар Марфат кызы (род. 1991) — азербайджанская шахматистка.
 Мамедова, Гюльхара Иса кызы (1923 — ?) — советский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Мамедова, Гюльчохра Гусейн кызы (род. 1953) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания. Архитектор.
 Мамедова, Гюльяз Закир кызы (род. 1970) — азербайджанская вокалистка, хененде. Народная артистка Азербайджана.
 Мамедова, Гюльянаг Закир кызы (род. 1970) — азербайджанская вокалистка. Народная артистка Азербайджана.
 Мамедова, Гюлябатын Алыш кызы (1920—?) — советский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Мамедова, Джерен (1923—1985) — советский государственный деятель.
 Мамедова, Диана Руслановна (род. 1998) — азербайджанская футболистка.
 Мамедова, Жамиля (1923 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Мамедова, Зивер Наджафкули кызы (1902—1980) — первая азербайджанская женщина-скульптор.
 Мамедова, Иммилейла Али кызы (1916—?) — Герой Социалистического Труда (1948).
 Мамедова, Лятифа Адыль кызы (род. 1961) — азербайджанский государственный и общественный деятель.
 Мамедова, Мехпара Кара кызы (1910—?) — Герой Социалистического Труда (1948).
 Мамедова, Назакет Али кызы (1944—1980) — советская азербайджанская оперная певица.
 Мамедова, Наталья Александровна (род. 1984) — украинская и азербайджанская волейболистка.
 Мамедова, Пакизар Курбан кызы (1913—?) — Герой Социалистического Труда (1950).
 Мамедова, Севиль Ашраф кызы (род. 1941) — кандидат биологических наук.
 Мамедова, Сиддига Рза кызы (1925—2017) — советский и азербайджанский энтомолог.
 Мамедова, Согат Баба кызы (1931—?) — Герой Социалистического Труда (1950).
 
 Мамедова, Сугра Мамед Гасан кызы (1926—?) — Герой Социалистического Труда (1949).
 Мамедова, Сурма Ахад кызы (1923—?) — Герой Социалистического Труда (1950).
 Мамедова, Умай Алекпер кызы (1925—?) — Герой Социалистического Труда (1949).
 Мамедова, Фарида Джафар кызы (1936—2021) — азербайджанский историк.
 Мамедова, Хавва Иса кызы (род. 1958) — азербайджанский историк, общественно-политический деятель, депутат Национального собрания.
 Мамедова, Шафига Гашим кызы (род. 1945) — советская и азербайджанская актриса.<noinclude>
 Мамедова, Шовкет Гасан кызы (1897—1981) — советская оперная певица и педагог.
 Мамедова, Ясаман Нифталы кызы (1924—2019) — Герой Социалистического Труда (1950).

См. также 
 Мамедова Щель (платформа)
 Маммедова, Гульшат Сахыевна — государственный деятель Туркменистана.